Калуђерце је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 167 становника.

Демографија 
У насељу Калуђерце живи 168 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,5 година (41,9 код мушкараца и 45,4 код жена). У насељу има 50 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,12.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији